Алан Лейтнер (; род. 1947) — американский художник-абстракционист.

Биография 
Родился в 1947 году в полиэтническом районе Лос-Анджелеса. Алан родился в еврейской семье и был средним из трёх детей.

В 1971 году он получил степень бакалавра в университете Вудбери в Лос-Анджелесе, где он познакомился со своей первой женой, с которой переехал на Гавайи. Также в 1971 году, он приобрёл мастерскую, которая производила выдувные стеклоизделия, скульптуры, керамику и рисунки, которая оказала на него большое воздействие по части понимания искусства. В 1987 году, в университете Гавайев в Маноа () он получает степень магистра изящных искусств (). Программа получения степени требует от студентов опыт преподавания, и во время своего преподавания он познакомился с Элин Браунли которая в то время возглавляла программу искусств в общественном колледже Ливарда (). Браунли попросила Алана преподавать один семестр в её классе пока она занимается переходом в университет Гавайев в Маноа.  После обучения, доктор Джон Коннер, помощник декана факультета, предложил Алану преподавательскую должность в режиме полного рабочего дня в общественном колледже Ливарда.  Алан также преподавал в общественном колледже Гонолулу () и университете Гавайев в Маноа.

Произведения Лейтнера абстрактны, в качестве основных цветов используются приглушённые тона. Он часто добавляет различные объекты к своему холсту. Среди известных владельцев работ Алана Лейтнера есть Современный музей в Гонолулу и Академия искусств Гонолулу ().

Источники 
 Clarke, Joan and Diane Dods, Artists/Hawaii, Honolulu, University of Hawaii Press, 1996, 32-37.
 Yoshihara, Lisa A., Collective Visions, 1967-1997, [Hawaii] State Foundation on Culture and the Arts, Honolulu, Hawaii, 1997, 118.

Художники США
Родившиеся в Лос-Анджелесе
Выпускники Вудберийского университета